bł. Estanislao García Obeso (1875–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Stanisław Kubski (1876–1942) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Stanisław Kostka Starowieyski (1895–1941) – polski męczennik
 bł. Stanisław Mysakowski (1896–1942) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Stanisław Kubista (1898–1940) – polski werbista, męczennik
 bł. Stanisław Pyrtek (1913–1942) – polski ksiądz, męczennik
bł. Stanisław Oporowski - paulin, 12 kwietnia,

Zobacz też: Święty Stanisław

Przypisy